Il detentore del titolo Rod Laver non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Chuck McKinley ha battuto in finale Fred Stolle 9–7 6–1 6–4.

Teste di serie
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Manuel Santana (semifinali)
 Ken Fletcher (secondo turno)
 Chuck McKinley (campione)
 Martin Mulligan (quarto turno)
 Pierre Darmon (secondo turno)
 Jan-Erik Lundquist (quarto turno)
 Mike Sangster (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1963